

Geografia 
 Sri Racha – cittadina in provincia di Chonburi in Thailandia
 Sri Racha – distretto della provincia di Chonburi in Thailandia

Altro 
 Sriracha – salsa chili a base di peperoncini, aceto bianco distillato, aglio, zucchero e sale